

Miejscowości na Ukrainie
 Kropiwna – wieś w  obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Kropiwna – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie chmielnickim
 Kropiwna – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim
 Kropiwna Niższa – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie niemirowskim.

Rzeki
 Kropiwna (dopływ Biebrzy)
 Kropiwna (dopływ Dniepru)

Zobacz też